Sofroniusz – imię
 Sofroniusz – św. Sofroniusz, patriarcha Jerozolimy

 Sofroniusz (Stojczew) (1897-1995) – bułgarski biskup prawosławny

 Sofroniusz (Ariefjew) (1879-1937) – rosyjski biskup prawosławny
 Sofroniusz (Bałandin) (1973-) – rosyjski biskup prawosławny
 Sofroniusz (Starkow) (1875-1932) – rosyjski biskup prawosławny
 Sofroniusz (Budko) (1930-2008) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Sofroniusz (Kitajew) (1978-) – rosyjski biskup prawosławny

 Sofroniusz (Lipali) – duchowny Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi Staroobrzędowej w Rumunii
 Sofroniusz (Miclescu) (1790-1861) – rumuński biskup prawosławny
 Sofroniusz (Drincec) (1967-) – duchowny Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego

 Sofroniusz (Juszczuk) (1951-) – biskup Egzarchatu Białoruskiego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

 Sofroniusz (Dmytruk) (1940-2020) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego

Zobacz też 
 Prawosławny patriarchat Jerozolimy
 Święci prawosławni